Секу Джабате Олисе (; 5 июня 1990, Монровия, Либерия) — либерийский футболист, полузащитник клуба ЛИСКР.

Биография 
Секу Джабате родился в Либерии. В 2002 году из-за гражданской войны он вместе с семьёй бежал в Нигерию, где провёл некоторое время в лагере для беженцев. Там он стал заниматься футболом в клубе «Ибидей», который тренировал Черчиль Олисе, усыновивший Секу и давший ему свою фамилию.

В 2006 году футболист перешёл в датский «Мидтьюлланн». За основную команду датчан Секу дебютировал 26 октября 2008 года, всего в общей сложности, он провёл за «Мидтьюлланн» 6 матчей. Летом 2009 года проходил сборы вместе с московским «Локомотивом», однако контракт с «железнодорожниками» так и не заключил.

31 августа 2009 года, в последний день трансферного окна, футболист был взят в аренду московским ЦСКА. За команду дебютировал 4 октября 2009 года в матче против «Кубани» и сразу же отметился голом и результативной передачей. После окончания сезона подписал с ЦСКА контракт на 5 лет «на весьма выгодных для ЦСКА условиях», по словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.

В августе 2010 года Олисе получил вызов в состав сборной Либерии.

15 августа 2010 года в матче против «Анжи» впервые в своей профессиональной карьере оформил дубль. Позже в матче против «Сибири» Олисе забил гол, который стал победным — 1:0.

Секу Олисе отметился голом в ворота сборной Зимбабве в своём дебютном матче за сборную Либерии (в рамках отборочного турнира к Кубку Африканских наций), установив окончательный счёт — 1:1.

30 января 2013 года на правах аренды перешёл в греческий футбольный клуб ПАОК. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2013 года. В клубе из Салоник Олисе выступал под 99-м номером. 8 июля 2013 года аренду продлили ещё на год.

11 июля 2014 года отправлен в аренду в «Кубань» на полгода. Зимой вернулся в ЦСКА, поскольку тренер «Кубани» Леонид Кучук не видел ему места в составе команды. Московский клуб начал искать варианты трансфера Секу в команду российской премьер-лиги или в Китай. По окончании контракта 30 июня 2015 года покинул ЦСКА.

28 августа 2015 года подписал контракт с катарским клубом «Аль-Гарафа». Выступал в команде до зимнего трансферного окна, сыграл 6 матчей, забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу, зимой покинул команду.

26 июня 2016 года Секу Олисе стал игроком китайской команды «Далянь Аэрбин». Однако, он успел сыграть всего 4 игры и результативными действиями не отметился. В апреле 2017 игрок вновь стал свободным агентом.

В 2019 году успешно перенёс операцию на колене в Индии. 17 октября 2020 года подписал контракт с либерийским клубом .

Семья 
Приёмный отец Секу Черчиль Олисе — тренер, его дяди со стороны отца: Сандей, Азубуике и Игуту — тоже профессиональные футболисты.

Достижения 
ЦСКА
 Серебряный призёр чемпионата России: 2010
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2011/12
 Обладатель Кубка России: 2010/11, 2012/13
Кубань
 Финалист Кубка России: 2014/15

Статистика выступлений за ЦСКА 
По состоянию на 9 декабря 2012

В таблице под определёнными столбцами учтены следующие турниры:

 ² Кубок России, Суперкубок России
 ³ Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА

Выступления за сборную 

Итого: 2 матча / 1 гол; 0 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 

 Профиль футболиста на официальном сайте ЦСКА
 Профиль футболиста на официальном сайте «Мидтьюлланна» 
 Секу Олисе: «Футбол спас меня от гибели» 

Футболисты Нигерии
Футболисты Либерии
Игроки сборной Либерии по футболу
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Аль-Гарафа»
Игроки ФК «Далянь Ифан»
Игроки ФК ЛИСКР